Lendvay Márton (1807–1858) színész
 Lendvay Márton (1830–1875) színész, előbbi fia
 Lendvay Márton Ignác (1739–1814) kamarai tanácsos és levéltárnok, a Libri Dignitariorum című, öt kötetes archontológia szerzője, amely a magyar világi és egyházi vezetőket vette számba